drijfmest, ook wel aal, mestvocht
Aalt Westerman, een Nederlandse streektaalzanger en entertainer;
Aalt Toersen, een voormalig Nederlands motorcoureur;
Aalt Mondria, een Nederlandse crimineel
Aalt Willem van Holthe, een Nederlandse burgemeester
Aalt Aalten, een Nederlandse ademhalingstherapeut
Aalt Bast, een Nederlandse hoogleraar in de toxicologie
Aalt Gerritsz van Dijkhuizen, een Nederlands predikant

Zie ook 
Aaltje (doorverwijspagina)